Мелантій — персонаж давньогрецької міфології і «Одіссеї».
 Мелантій — давньогрецький живописець із Сікіона 4 століття до н. е.
 Мелантій — давньогрецький трагічний поет із Афін 5 століття до н. е., відомий лише за сатиричними згадками Аристофана.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Персонажі давньогрецьких міфів
Багатозначні терміни
Давньогрецькі художники
Давньогрецькі поети
Давні афіняни
Одіссея